Kárpátia magyar együttes
 Kárpátia Folkműhely moldvai csángó népzenét játszó együttes
 Kárpátia étterem Budapest V. kerületében
 Carpathia hajó, amely a Titanic utasainak mentésével vált híressé
 Hotel Kárpátia, Köteles Pál regénye, Magvető, 1989.